

Gabinetto
 gabinetto
 Stanza da bagno
 Bagno chimico
 Bagno prefabbricato
 Bagno pubblico

Geografia
 Bagno – una frazione dell'Aquila, comune autonomo fino al 1927
 Bagno – una frazione di Reggio Emilia
 Bagno a Ripoli – un comune della città metropolitana di Firenze
 Bagno di Gavorrano – una frazione di Gavorrano in provincia di Grosseto
 Bagno di Romagna – un comune della provincia di Forlì-Cesena
 Santa Maria al Bagno – una frazione di Nardò in provincia di Lecce

Tecnica
 Bagno di fusione – un'operazione della saldatura
 Bagno di saldatura – un'operazione della saldatura
 Bagno termostatico – uno strumento per lo scambio termico
 Bagno di sviluppo – un'operazione dello sviluppo fotografico

Altro
 genericamente l'immersione di un corpo in un liquido, anche in ambito industriale
 Bagno, l'immersione del corpo in acqua o soluzione acquosa a scopi igienici, terapeutici, rituali o ricreativi
 stabilimento balneare
 Bagno penale – colonia d'oltremare un tempo adibita a penitenziario
 Bagno termale – sinonimo di terme
 Bagno turco – un tipo di sauna

Note